Агрі́кола (від лат. agricola — «землевласник»):

Особи
 Георгіус Агрікола (1494–1555) — видатний німецький вчений епохи Відродження
 Агрікола Гней Юлій (40—93) — римський воєначальник
 Йоганн Агрікола (1492–1566) — німецький проповідник, сподвижник Мартіна Лютера
 Агрікола Мартин (1486–1556) — німецький композитор, педагог та теоретик музики.
 Агрікола Мікаель (1508–1557) — лідер лютеранської Реформації у Фінляндії, засновник фінської писемності, учень Мартіна Лютера
 Рудольф Агрікола (1444–1485) — представник раннього німецького гуманізму.

Інше 
 Агрікола (настільна гра) — настільна гра Уве Розенберга 2007 року
 3212 Аґрікола — астероїд